Höwenegg steht für folgende geografischen Objekte in Deutschland:
 Höwenegg, Vulkankomplex im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Höwenegg (Naturschutzgebiet), Schutzgebiet im Bereich des Höweneggs
 Höwenegg (Vogelschutzgebiet), Schutzgebiet im Bereich des Höweneggs

 Burg Hewenegg – auch Junghewen, Hauptburg oder Höwenegg genannt, abgegangene Höhenburg auf dem Höwenegg